Себат-бет гураге — мова, що належить до афразійської макросімʼї, семітської сімʼї. Поширена в Ефіопії (Область Народностей Південної Ефіопії, зона Гураге). Включає в себе декілька діалектів.

Писемність 
Мова себат-бет гураге користується ефіопським письмом.

Також існує версія ефіопського письма, яка майже така сама, як вищенаведена, але містить значно менше знаків для огублених приголосних, і використовує трохи інші написання для деяких знаків.

 В цій версії ефіопського письма для мови себат-бет гураге використовуються інші написання для знаків ቍ, ኵ, ዅ, ጕ, ጓ.

Примітки 

Писемності Африки
Мови Ефіопії
Семітські мови